Saturn V steht für:
 die US-amerikanische Rakete Saturn V, siehe Saturn (Rakete)#Saturn V
 Rhea (Mond), der fünfte Saturnmond